Die Saison 1991/92 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die sechzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs, erstmals nahmen Mannschaften aus den ostdeutschen Bundesländern teil.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde die SG Rupenhorn Berlin. Absteiger in die Regionalliga bzw. Rückzügler waren der MTV Grone, der USC Münster II und CJD Berlin II.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 CJD Berlin II
 Post TSC Berlin
 SG Rupenhorn Berlin
 USC Braunschweig
 TvdB Bremen
 SCU Emlichheim
 TV Fischbek
 MTV Grone
 1. VC Hamburg
 TV Hörde
 USC Münster II
 Troisdorfer TV

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der TSV Rudow Berlin, der nach dem Zusammenschluss mit dem SC Dynamo Berlin als CJD Berlin II antrat. Aus den ostdeutschen Ländern kamen der Post TSC Berlin sowie die SG Rotation Prenzlauer Berg hinzu, die sich der SG Rupenhorn anschloss. Der Hamburger SV zog seine Mannschaft aus der Bundesliga zurück und trat als 1. VC Hamburg an. Aus der Regionalliga stiegen der TV Fischbek und der MTV Grone (Nord) sowie der USC Münster II (West) auf.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TV Creglingen. In die Regionalliga absteigen mussten Eintracht Wiesbaden, der ASV Dachau und der Dresdner SC. Der TSV Vilsbiburg und der SV Böblingen zogen sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:
 SV Böblingen
 ASV Dachau
 Dresdner SC
 TV Fechingen
 DJK Karbach
 SC Leipzig
 TG 1862 Rüsselsheim
 TSV Schmiden
 VC Straubing
 TSV Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden
 Eintracht Wiesbaden

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der VC Straubing. Aus den ostdeutschen Ländern kamen der SC Leipzig und der Dresdner SC hinzu. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der SV Böblingen und der ASV Dachau (Süd) sowie Eintracht Wiesbaden (Südwest).

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1991 92
Volleyballsaison 1991/92